Понятието Трети райх може да се отнася за:
 Третия райх - идеологическо название на Нацистка Германия;
 „Третият райх“ - произведение на Артур Мьолер ван ден Брук.